Santa Mama ima više značenja:
 Santa Mama, Arezzo
 Santa Mama, Treviso